Bonga steht für:

 Bonga (Äthiopien), Ort in Äthiopien
 Bonga (Ghana), Ort im Tain District, Ghana
 Bonga, Ortsteil der italienischen Gemeinde Luino, Lombardei
 Bonga, vor Westafrika verbreitete Fischart, siehe Ethmalosa fimbriata
 Bonga (* 1942), angolanischer Popsänger, siehe Bonga Kuenda

Bonga ist der Familienname folgender Personen:
 Isaac Bonga (* 1999), deutscher Basketballspieler
 Jan Bonga (* 1964), Schweizer Segler
 Joshua Bonga (* 2005), deutscher Basketballspieler
 Ntshuks Bonga (* 1963), britischer Jazzmusiker
 Tarsis Bonga (* 1997), deutscher Fußballspieler